Термин «Вторая Гражданская война» может означать:
 Вторая гражданская война в Либерии (1999—2003) — вооружённый конфликт в Либерии между правительством страны и повстанческими силами
 Вторая гражданская война в Самоа (1889—1890) — вооружённый конфликт между соперничающими группировками самоанцев
 Вторая гражданская война в Чаде (2005—2010)
 Вторая гражданская война в Судане — война арабов Судана против неарабских народов Юга, длившаяся 22 года (1983—2005)
 Вторая гражданская война в Гондурасе или Освободительная революция — вооруженный конфликт в Гондурасе в 1924 году
 Вторая гражданская война в Испании (1945—1947) — после возврата испанских ветеранов со Второй мировой войны

См. также:
 Вторая гражданская война (комикс)